В библиографическом списке приведены основные работы (книги и статьи) Льва Давидовича Троцкого (1879—1940), революционного деятеля, публициста и ключевого идеолога троцкизма.

Общие сведения 
Наследие Льва Троцкого весьма разнообразно и многогранно. Как «социолог, критик и публицист» он являлся автором работ по истории революционного движения в Российской империи, создателем капитальных исторических трудов на тему Октябрьской революции, а также литературно-критических статей и автобиографии «Моя жизнь» (1930), изданной во многих странах мира. Один из главных критиков политики И. В. Сталина и идей сталинизма.

Литературные псевдонимы 

За время своей длительной литературной деятельности Бронштейн-Троцкий использовал около 90 различных псевдонимов: Перо, Антид Ото (), Л. Седов, Н. Троцкий, Г. Гуров, Альфа, Львов и другие.

Основные произведения 
 «Наши политические задачи» (1904) — первая относительно крупная работа Троцкого, содержавшая острую полемику против большевистской фракции и, в особенности, против её лидера — В. И. Ленина
 «Наша революция» (1906) — в брошюре формулировался один из основных принципов троцкизма — концепция перманентной революции
 «Война и Интернационал» (брошюра, 1914)
 «Манифест Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира» (1919) — один из основных документов I конгресса Коммунистического интернационала
 Текст Манифеста II конгресса Коминтерна (1920)
 «Литература и революция» (1923) — основной труд Троцкого на тему эстетики
 «Новый курс» (1923) — брошюра, основанная на ряде статей в газете «Правда», направленная на поддержку курса внутрипартийной демократии
 «Уроки Октября» (1924) — статья с критикой позиции Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и И. В. Сталина в октябре 1917 года
 «Куда идёт Англия?» (1925)
 «Критика программы Коммунистического Интернационала» (1928) — документ для VI конгресса Коминтерна
 «Моя жизнь» (1930) — книга воспоминаний, ставшая бестселлером и переведённая на множество языков мира (была опубликована во всех латиноамериканских и даже в ряде африканских стран)
 «История русской революции» (I том — 1931, II том — 1933)
 «Сталинская школа фальсификаций» (1932)
 «Что такое СССР и куда он идет?» (1936)
 «Преступления Сталина» (1937)
 «Сталин» (I том — 1939)
 «Переходная программа» 4-го Интернационала (1938)
 Манифест «Империалистическая война и пролетарская революция» (1940)

Опубликованные сочинения и сборники документов 
Общее количество печатных работ Троцкого измеряется тысячами: в 1989 году они были каталогизированы Льюисем Синклером (, 1909—1990) в многостраничной двухтомной работе.

Книги (на русском языке)

Статьи в периодических изданиях (на русском языке)

Публикации, подписанные псевдонимами

Работы, изданные на иностранных языках

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троцкий
Сочинения Льва Троцкого
Лев Троцкий